Kilia – antico nome di Chilia Veche, città della Romania
 Kilia – denominazione in latino di Kiel, città della Germania
 Kilia – grafia alternativa di Kilija, città dell'Ucraina
 Kilia – denominazione in greco antico della località di Şile, agglomerato in Istanbul
 470 Kilia – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 

Chilia